Chleuasicus – rodzaj ptaka z rodziny  ogoniatek (Paradoxornithidae).

Występowanie 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Azji.

Morfologia 
Długość ciała 11–15 cm; masa ciała samców 8–13 g, samic 6–12 g.

Systematyka

Etymologia 
 Chleuasicus: gr. χλευασια khleuasia „drwiny, kpiny”, od χλευαζω khleuazō „żartować, drwić, szydzić”
 Sinosuthora:  „chiński”, od późnołac. Sinae „chiński”, od  Sinai „chiński, Chińczyk”; rodzaj Suthora Hodgson, 1837, ogoniatka. Gatunek typowy: Suthora conspicillata David, 1871.

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Chleuasicus atrosuperciliaris – ogoniatka białogardła
 Chleuasicus przewalskii – ogoniatka rdzawogardła
 Chleuasicus conspicillatus – ogoniatka okularowa
 Chleuasicus zappeyi – ogoniatka szarogłowa
 Chleuasicus brunneus – ogoniatka brązowoskrzydła
 Chleuasicus webbianus – ogoniatka czubata
 Chleuasicus alphonsianus – ogoniatka rdzawogłowa

Przypisy 

Ogoniatki